Томас Джонатан Джексон Альти́цер (; 28 сентября 1927, Чарльстон, Западная Виргиния, США — 28 ноября 2018) — американский радикальный теолог, разделяющий в своей концепции тезис Ницше «Бог умер».

Биография 
Родился в Чарльстоне, Западная Виргиния.

Окончил .

В Чикагском университете получил степени бакалавра гуманитарных наук, затем магистра гуманитарных наук и доктора философии. Его магистерская диссертация была посвящена концепции природы и благодати в трудах блаженного Августина. В 1955 году защитил докторскую диссертацию по религиозным взглядам Карла Густава Юнга.

В 1954—1956 годах преподавал историю религии в .

В 1956—1968 годы — ассоциированный профессор Библии и религии в Университете Эмори.

Научные труды 
 Contemporary Jesus (Albany: State University of New York Press, 1997). ISBN 0-7914-3375-7
 Descent into Hell (Philadelphia: J. B. Lippincott, 1970).
 Genesis and Apocalypse: A Theological Voyage Toward Authentic Christianity (Louisville: Westminster/John Knox 1990) ISBN 0-664-21932-2
 Genesis of God, (Louisville: Westminster/John Knox Press, 1993). ISBN 0-664-21996-9
 Godhead and The Nothing (Albany: State University of New York Press, 2003). ISBN 0-7914-5795-8
 The Gospel of Christian Atheism (Philadelphia: Westminster Press, 1966).
 History as Apocalypse, (Albany: State University of New York Press, 1985). ISBN 0-88706-013-7
 Living the Death of God: A Theological Memoir (Albany: State University of New York Press, 2006). ISBN 0-7914-6757-0
 Mircea Eliade and The Dialectic of the Sacred (Philadelphia: Westminster Press, 1963), (Westport: Greenwood Press, 1975). ISBN 0-8371-7196-2
 New Apocalypse: The Radical Christian Vision of William Blake (Aurora: Davies Group, 2000). ISBN 1-888570-56-3
 New Gospel of Christian Atheism (Aurora: Davies Group, 2002). ISBN 1-888570-65-2
 Oriental Mysticism and Biblical Eschatology (Philadelphia: Westminster, 1961).
 The Self-Embodiment of God (New York: Harper & Row, 1977). ISBN 0-06-060160-4
 Total Presence: The Language of Jesus and the Language of Today (New York: Seabury Press, 1980). ISBN 0-8164-0461-5
 (ed). Toward A New Christianity: Readings in the Death of God (New York: Harcourt, Brace & World, 1967).
 with William Hamilton, Radical Theology and the Death of God (Harmondsworth: Penguin, 1968).
 Hamilton, William, A Quest for the Post-Historical Jesus (London, New York: Continuum International Publishing Group, 1994). ISBN 978-0-8264-0641-5

Критика 
 Lissa McCullough and Brian Schroeder, (eds.) Thinking Through the Death of God: A Critical Companion to Thomas J.J. Alltizer (Albany, NY: SUNY, 2004). ISBN 978-0-7914-6220-1
 D.G. Leahy, Foundation: Matter The Body Itself (Albany, NY: SUNY, 1996). ISBN 978-0-7914-2022-5
 John B. Cobb, (ed.) The Theology of Alltizer: Critique and Response, (Philadelphia: Westminster, 1970)
 Robert S. Corrington, book review of Genesis and Apocalypse, Theology Today, 49/1 (April 1992).
 Langdon Gilkey, Naming the Whirlwind: The Renewal of God-Language, (Indianapolis: Bobbs-Merill, 1969).
 John Warwick Montgomery, The 'Is God Dead?' Controversy, (Grand Rapids: Zondervan, 1966).
 John Warwick Montgomery, The Alltizer-Montgomery Dialogue: A Chapter in the God is Dead Controversy, (Chicago: Intervarsity Press, 1967).
 John Warwick Montgomery, The Suicide of Christian Theology, (Minneapolis: Bethany Fellowship, 1970). ISBN 0-87123-521-8
 The Death of the Death of God [audio-tapes], the debate between Thomas Alltizer and John W. Montgomery at the University of Chicago, February 24, 1967.
 Christopher Rodkey, book review of Thinking Through the Death of God, Journal of Cultural and Religious Theory, 6/3 (Fall 2005).
 Harris, Matthew Edward. Gianni Vattimo and Thomas J. J. Altizer on the Incarnation and the Death of God: A Comparison. Minerva 15 (2011): 1-19. http://www.minerva.mic.ul.ie//Vol%2015/index.html

Примечания

Ссылки 
 Excerpt from Radical Theology and the Death of God
 Thomas Altizer, «Apocalypticism and Modern Thinking», Journal for Christian Theological Research, 2/2 (1997).
 «The Revolutionary», Emory Magazine, Autumn, 2006.
 «God is Dead Controversy», Emory History.
 The God is Dead Movement , Time Magazine, October 22, 1965.
 ''Review Gospel of Christian Atheism

Философы США
Преподаватели Уобашского колледжа
Преподаватели Университета Эмори
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Сент-Джонского колледжа в Аннаполисе